Axel Welin kan syfta på:

* Axel Welin (1862–1951), svensk ingenjör
 Axel Welin (1899–1983), svensk militär